Сочи 1988 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в сентябре 1988 г.

В турнире участвовали 14 шахматистов: 8 советских (7 гроссмейстеров и 1 международный мастер) и 6 иностранцев (3 гроссмейстера и 3 международных мастера).

Турнир был связан со скандалом. Английский шахматист У. Уотсон был поселен в гостинице по соседству с участниками музыкального фестиваля «Красная гвоздика». Он не мог нормально спать и неоднократно жаловался на случаи нарушения тишины в ночное время. Однако никаких мер принято не было. Тогда в знак протеста Уотсон начал предлагать всем противникам ничью на 1-м ходу. Югослав М. Драшко такое предложение принял. Вообще организация данного турнира вызвала серьезные нарекания. Было много претензий к питанию и условиям проживания.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1988 год в шахматах
Сентябрь 1988 года
Спорт в России в 1988 году
1988 год в Краснодарском крае